Тайконыр — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тайконыр (быв. Черёмушка) — село в Актогайском районе Павлодарской области, упразднено в 2004 г.
 Тайконыр — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.